Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Phytolacca icosandra
 el nombre común de la planta Phytolacca rivinoides